Akunnerlequtaq bezeichnet:
 Akunnerlequtaq (Berg), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Akunnerlequtaq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Akunnerlequtaq (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Akunnerlequtaq (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Aasiaat, Grönland